Districtul Jackson sau Districtul civil Jackon (conform originalului, Jackson Township) se poate referi la patruzecișișapte districte civile din statul  al Statelor Unite ale Americii.

Statul Indiana - Jackson Township (47 districte)

Comitate A - D (13 districte) 

 Districtul Jackson, comitatul Allen, statul  (conform JK Tw AL-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Bartholomew, statul Indiana (conform JK Tw BT-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Blackford, statul Indiana (conform JK Tw BF-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Boone, statul Indiana (conform JK Tw BN-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Brown, statul Indiana (conform JK Tw BR-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Carroll, statul Indiana (conform JK Tw BT-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Bartholomew, statul Indiana (conform JK Tw BT-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Clay, statul Indiana (conform JK Tw BT-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Clinton, statul Indiana (conform JK Tw CT-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Dearborn, statul Indiana (conform JK Tw DB-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Decatur, statul Indiana (conform JK Tw DC-IN);
 Districtul Jackson, comitatul DeKalb, statul Indiana (conform JK Tw DK-IN);
 Districtul Jackson, comitatul Dubois, statul Indiana (conform JK Tw BT-IN);

Comitate E - L (12 districte) 

 Jackson Township, Elkhart County, Indiana

 Districtul Jackson, comitatul Allen, statul  (conform JK Tw AL-IN);

 Jackson Township, Fayette County, Indiana
 Jackson Township, Fountain County, Indiana

 Jackson Township, Greene County, Indiana
 Jackson Township, Hamilton County, Indiana
 Jackson Township, Hancock County, Indiana
 Jackson Township, Harrison County, Indiana
 Jackson Township, Howard County, Indiana
 Jackson Township, Huntington County, Indiana

 Jackson Township, Jackson County, Indiana
 Jackson Township, Jay County, Indiana
 Jackson Township, Kosciusko County, Indiana

Comitate M - R (12 districte) 

 Jackson Township, Madison County, Indiana

 Districtul Jackson, comitatul Allen, statul  (conform JK Tw AL-IN);

 Jackson Township, Miami County, Indiana
 Jackson Township, Morgan County, Indiana
 Jackson Township, Newton County, Indiana

 Jackson Township, Orange County, Indiana
 Jackson Township, Owen County, Indiana
 Jackson Township, Parke County, Indiana
 Jackson Township, Porter County, Indiana

 Jackson Township, Putnam County, Indiana
 Jackson Township, Randolph County, Indiana
 Jackson Township, Ripley County, Indiana
 Jackson Township, Rush County, Indiana

Comitate S - Z (11 districte) 

 Jackson Township, Shelby County, Indiana

 Districtul Jackson, comitatul Allen, statul  (conform JK Tw AL-IN);

 Jackson Township, Spencer County, Indiana
 Jackson Township, Starke County, Indiana
 Jackson Township, Steuben County, Indiana
 Jackson Township, Sullivan County, Indiana

 Jackson Township, Tippecanoe County, Indiana
 Jackson Township, Washington County, Indiana
 Jackson Township, Wayne County, Indiana
 Jackson Township, Wells County, Indiana
 Jackson Township, White County, Indiana

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după Andrew Jackson
 Jackson (dezambiguizare)
 Comitatul Jackson (dezambiguizare)
 Districtul Jackson (dezambiguizare)
 Districtul Jackson
 Districtul Jackson, Arkansas (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Indiana (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Iowa (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Kansas (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Missouri (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Carolina de Nord (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Ohio (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Oklahoma (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Pennsylvania (dezambiguizare)

 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Indiana